Uromycladium — рід грибів родини Pileolariaceae. Назва вперше опублікована 1905 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.09.2019 налічує 27 видів:

Примітки

Джерела 

 McAlpine, D. 1905. A new genus of Uredineae — Uromycladium. Annales Mycologici. 3(4):303-323 — P.321

Роди грибів
Pucciniomycotina